Ана Пророчица може бити:
Ана Пророчица (Стари завет)
Ана Пророчица (Нови завет)